La competizione della Fossa olimpica di tiro a volo ai Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta nei giorni dal 15 al 17 ottobre 1964 al Poligono di Tokorozawa.

Risultato
200 piattelli.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

V1